Dullien ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dullien (1903–nach 1973), deutscher Volkswirt, nationalsozialistischer Funktionär und Industrieller
 Reinhard Dullien (1902–1982), deutscher Jurist 
 Sebastian Dullien (* 1975), deutscher Volkswirt